Unter Laker versteht man:

Freddie Laker, ein britischer Unternehmer
Große-Seen-Schiff, genannt Laker